Einsichtsrecht bedeutet das Recht auf Akteneinsicht, siehe

 Akteneinsicht (Deutschland)
 Akteneinsicht (Schweiz)